Versteeg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Versteeg (1939–2009), niederländischer Fußballspieler
 Kelly Versteeg (* 1994), niederländische Tennisspielerin
 Kris Versteeg (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Mitch Versteeg (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Wytske Versteeg (* 1983), niederländische Schriftstellerin

Versteeg steht auch für:

 (197525) Versteeg, Asteroid, benannt nach Maarten H. Versteeg (* 1960), Ingenieur am Southwest Research Institute und Leiter der Alice-UV-Spektrometer-Instrumentensoftware für die New Horizons Mission zum Pluto

Siehe auch:
 Versteegh
 Versteegt